Dapo bezeichnet:

 Dapo (Gaozhou) (大坡镇), Großgemeinde der Stadt Gaozhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Dapo (Longxu) (大坡镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Longxu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dapo (Pingnan) (大坡镇), Großgemeinde im Kreis Pingnan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dapo (Qiongshan) (大坡镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qiongshan in der chinesischen Provinz Hainan
 Dapo (Xishui) (大坡镇), Großgemeinde im Kreis Xishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Dapo (Yushu) (大坡镇), Großgemeinde der Stadt Yushu in der chinesischen Provinz Jilin
 Dapo (Rong’an) (大坡乡), Gemeinde im Kreis Rong’an im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Dapo (Zhanyi) (大坡乡), Gemeinde im Stadtbezirk Zhanyi in der chinesischen Provinz Yunnan
 Dapo (Yanyuan) (大坡蒙古族乡), Nationalitätengemeinde der Mongolen im Kreis Yanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan